Бори́с Белоу́сов:
 Белоусов, Борис Михайлович (род. 1934) — министр машиностроения СССР, министр оборонной промышленности СССР.
 Белоусов, Борис Николаевич (1930—1998) — советский космонавт.
 Белоусов, Борис Павлович (1893—1970) — российский химик и биофизик.